Walter av Brienne kan syfta på:

* Valter I av Brienne (död 1089), greve av Brienne
 Valter II av Brienne (död 1161), greve av Brienne
 Valter III av Brienne (död 1205), greve av Brienne, furste av Tarent och Lecce
 Valter IV av Brienne (1205–1246), greve av Brienne, greve av Jaffa
 Valter V av Brienne (omkring 1275–1311), greve av Brienne, hertig av Aten
 Valter VI av Brienne (omkring 1304–1356), greve av Brienne, hertig av Argos och Nauplia, konnetabel av Frankrike
 Valter VII av Brienne (död 1381), greve av Brienne